

Особи 

 Галіма Аден — сомалійська й американська модель
 Омар Хаші Аден — міністр безпеки Сомалі

Географічні об'єкти 

 Аден — одна з 22 мухафаз Ємену, розташована на крайньому південному заході країни
 Аден — головний порт і комерційний центр Ємену

Див. також 
 Протекторат Аден